Investigation (film), een Bulgaarse dramafilm uit 2006
The Investigation (boek), roman uit 1959 van Stanisław Lem
The Investigation (toneelstuk), toneelstuk uit 1965 van Peter Weiss
Investigation Discovery, digitaal kanaal van Discovery Networks dat voornamelijk misdaad-realityprogramma's uitzendt